Бенсион (Борис) Ариевич Кимяга́ров  (тадж. Бенсион (Борис) Ариевич Кимёгаров, 1920—1979) — советский режиссёр театра и кино, педагог, актёр. Народный артист Таджикской ССР (1960). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952) и Государственной премии Таджикской ССР имени А. Рудаки (1972). Член Союза кинематографистов СССР (1957) и ВКП(б) с 1944 года.

Биография 
Родился 30 сентября 1920 года в Самарканде в семье бухарских евреев.

Учился в Сталинабадском педагогическом институте (1936—1939), окончил факультет режиссуры (мастерская С. Эйзенштейна) Всесоюзного Государственного института кинематографии (Москва, 1944).

В 1934—1936 годах — актёр и ассистент режиссёра ТЮЗа в Коканде. Параллельно с учёбой во ВГИКе, в 1939—1941 годах — педагог-ассистент ГИТИСа имени А. В. Луначарского, в 1942—1943 годах — секретарь горкома ЛКСМ в Алма-Ате.

В кинематографе Таджикистана с 1944 года — режиссёр-постановщик художественных фильмов, сценарист и режиссёр документальных фильмов.

Основоположник исторического, эпического жанра в таджикском кино.

С 1944 года — режиссёр Сталинабадской киностудии (с 1957 года — «Таджикфильм»).

Один из основателей, первый секретарь правления Союза кинематографистов Таджикской ССР (1962—1975). На съезде Союза кинематографистов СССР (1965) избран членом правления, на съезде (1970) — секретарём СК СССР.

Член Союза кинематографистов СССР (1957).

Награды на Всесоюзных и Международных кинофестивалях: бронзовая медаль и почетный диплом МКФ в Венеции (1947) за документальный фильм «Таджикистан»; диплом Всесоюзного кинофестиваля телевизионных фильмов в Баку (1978) за телевизионный художественный фильм «Человек меняет кожу» (5 серий); главный приз «Золотой орёл» на МКФ стран Азии и Африки в Каире (1959) и диплом Всесоюзного кинофестиваля в Минске (1960) за фильм «Судьба поэта»; приз Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси (1971) за фильм «Рустам и Сухраб»; призы за лучшую режиссуру сложного постановочного фильма и лучшее изобразительное решение Всесоюзного кинофестиваля в Риге (1976) за фильм «Сказание о Сиявуше» (2 серии).

Скончался 19 апреля 1979 года, похоронен на Центральном кладбище города.

Постановлением Совета Министров Таджикской ССР № 19 от 30 января 1981 года «Об увековечивании памяти» имя Б. А. Кимягарова носит Дом кино Союза кинематографистов Таджикистана.

Признание и награды 
 народный артист Таджикской ССР (1960)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за документальный фильм «Советский Таджикистан»
 Государственная премия Таджикской ССР имени А. А. Рудаки (1973) — за кинодилогию «Подвиги Рустама»)
 два ордена «Знак Почёта» (1952, 1954, 1957)
 орден Трудового Красного Знамени (1957)
 медаль «За доблестный труд» (1946)
 Почетная грамота Советского комитета защиты мира (1959)
 шесть Почетных грамот Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и другие грамоты и знаки отличия..

Награды на международных и всесоюзных кинофестивалях 
 бронзовая медаль и почетный диплом МКФ в Венгрии (1947) за документальный фильм «Таджикистан»;
 диплом ВКФ телевизионных фильмов в Баку (1978) за телесериал «Человек меняет кожу» (5 серий);
 главный приз «Золотой орёл» на МКФ стран Азии и Африки в Каире (1959) и диплом ВКФ в Минске (1960) за кинофильм «Судьба поэта»;
 Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952) за полнометражный фильм «Советский Таджикистан»;
 Государственная премия Таджикской ССР имени А. Рудаки (1973) — за художественные фильмы «Сказание о Рустаме» и «Рустам и Сухраб».

Фильмография

Художественное кино 
  — Дохунда
  — Высокая должность
  — Судьба поэта
  — Знамя кузнеца
  — Тишины не будет
  — Мирное время
  — Хасан Арбакеш
  — Как велит сердце
  — Сказание о Рустаме
  — Рустам и Сухраб
  — Одной жизни мало
  — Сказание о Сиявуше
  — Человек меняет кожу

Документальное кино 
  — Таджикистан
  — В горах Памира
  — Великая сила
  — Долина миллионеров
  — Садриддин Айни
  — Земля молодости
  — Советский Таджикистан
  — На Памире
  — Долина реки Вахш
  — Праздник таджикского народа
  — Люди солнечной страны
  — Здравствуй, Таджикистан
  — В добрый путь
  — Четыре песни о Таджикистане.

Сценарии 
  — Как велит сердце

Примечания

Литература для дополнительного чтения

Ссылки 
 Биография и фильмография на сайте kino-teatr.ru

Выпускники ВГИКа
Выпускники Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни
Лауреаты Государственной премии Таджикской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Режиссёры киностудии Таджикфильм
Похороненные на Центральном кладбище (Душанбе)